La Promise (The Bride), film américain réalisé par Franc Roddam en 1985.
 La Promise, pièce de théâtre de Xavier Durringer.

Voir aussi